

Топонім 

 Бірюса — річка в Іркутській області і Красноярському краї Росії, басейн Ангари.
 Бірюса — річка в Красноярському краї Росії, притока Єнісею.
 Бірюса — затока Красноярського водосховища.
 Бірюса — село в Тайшетському районі Іркутської області.
 Бірюса — присілок в Абанському районі Красноярського краю.

Інше 
 «Бірюса» — завод холодильників у Красноярську.
 «Бірюса» — молодіжний освітній форум, що проводиться з 2007 року на березі Красноярського водосховища.
 «Бірюса» — жіночий хокейний клуб з Красноярська.